Kobaltbombe steht für:

 eine Kernwaffe, siehe Kobaltbombe (Waffe)
 ein Gerät aus der Strahlentherapie, siehe Kobaltkanone